Draa (auch: Dra oder Drâa) bezeichnet

 Wadi Draa, einen episodischen Fluss in Nordafrika
 Draa (Düne), einen vorzeitlichen Dünentyp

und auch: 

 Draá, ein türkisches Längenmaß, siehe Pik (Einheit)#Draá

Siehe auch:
 Dra
 Drah
 Traa